Fetgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fetgölen, Småland, sjö i Högsby kommun, 
Fetgölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (7,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn